Азас — топоним:

 Азас — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 Азас — заповедник в Туве.
 Азас — другое название озера Тоджа в Туве.
 Азас — плато в России.

Реки 
 Азас — в Туве, впадает в озеро Тоджа.

Кемеровская область, Таштагольский район 
 Азас (приток Большой Суеты)
 Азас (приток Караджана)
 Азас (приток Мрассу)
 Азас (приток Мундыбаша)
 Азас (приток Пызаса)
 Азас (приток Тельбеса)